A lyga 2022 är den 33:e säsongen av A lyga (sedan 1990), den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet. Säsongen inleddes den 4 mars och är planerad att avslutas den 11 november 2022.

Lag och arenor 
10 lag har kvalificerat sig för spel i A lyga 2022 efter resultatet från A lyga 2021 och Pirma lyga 2021.

Tabeller

Poängtabell

Källor
Officiell hemsida
lietuvosfutbolas.lt
Rsssf.com
Soccerway.com

Referenser

2022
2022 i Litauen
Fotbollssäsongen 2022